

Personnalités 

 Darian Caine (1973), actrice américaine.
 Georgia Caine (1876-1964), actrice américaine.
 Hall Caine (1853-1931), écrivain britannique.
 Howard Caine (1926), un acteur américain.
 Jonathan Caine, baron Caine (1966-), membre britannique de la Chambre des lords et ancien assistant politique.
 Justin Caine Burnett (1973), compositeur de musiques de films.
 Michael Caine (1933), un acteur britannique.
 Uri Caine (1956), pianiste de jazz et compositeur américain.

Personnage de fiction 
 Horatio Caine, héros de la série télévisée Les Experts : Miami.

Cinéma 

 Ouragan sur le Caine, film américain réalisé par Edward Dmytryk, sorti en 1954.
 Caine (Shark!), film américain réalisé par Samuel Fuller, sorti en 1969.

Littérature 
 Prix Caine, prix littéraire pour l'écriture africaine.
 L'Œil de Caine, roman de Patrick Bauwen.

Toponyme 

 La Caïne, lieu de l'Enfer dans la Divine Comédie de Dante.
 La Caine, commune française du Calvados en région Normandie.
 Río Caine, rivière à l'Est de la cordillère des Andes en Bolivie.

Voir aussi